Jméno a příjmení Jan Táborský má více nositelů:

 Jan Táborský (* 1975) – český lingvista, redaktor a korektor
 Jan Táborský z Klokotské Hory (1500–1572) – písař, skladatel, astronom a orlojník
 Jan Táborský (duchovní) (???–1495) – českobratrský duchovní